29. Evropsko prvenstvo v odbojki je potekalo od 9. do 18. oktobra 2015. Sodelovalo je 16 reprezentanc. Tekmovanje je potekalo v Italiji in Bolgariji.

Evropski prvaki so postali Francozi, srebro je osvojila Slovenija, bron pa Italija.

Sodelujoče reprezentance
Gostiteljici

Že kvalificirane reprezentance

Mesto priborile po dodatnih kvalifikacijah

Prizorišča

Zaključni boji

Končni rezultati

Svetovni prvaki:

Postava prvenstva 
 Antonin Rouzier (najboljši igralec)
 Simone Giannelli (tehničar)
 Ivan Zajcev (korektor) 
 Earvin Ngapeth (napadalec med podajalci)
 Tine Urnaut (napadalec med podajalci)
 Jenia Grebennikov (libero)
 Viktor Josifov (bloker)
 Teodor Todorov (bloker) 
 Vladimir Nikolov (fair play)

Povezave
Uradna spletna stran 

2015 v športu
2015
Šport v Italiji‎
Šport v Bolgariji‎